Hartauer ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Hartauer (1839–1915), böhmischer Glasarbeiter und Verfasser des Böhmerwaldliedes „Tief drin im Böhmerwald“

Siehe auch:
 Peters Operncafé Hartauer, Künstlercafé im 1. Wiener Gemeindebezirk Innere Stadt in der Riemergasse 9